

Cinema 
 Hold My Hand – film del 1938 diretto da Thornton Freeland

Musica 
Hold My Hand – singolo di Michael Jackson feat. Akon del 2010, dall'album Michael
Hold My Hand – singolo di Sean Paul del 2009, dall'album Imperial Blaze
Hold My Hand – singolo di Jess Glynne del 2015
Hold My Hand – singolo di Lady Gaga del 2022